Новосёловка () — село,
Новосёловский сельский совет,
Ореховский район,
Запорожская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 2323985501. Население по переписи 2001 года составляло 540 человек.

Является административным центром Новосёловского сельского совета, в который, кроме того, входит село
Егоровка.

Географическое положение 
Село Новосёловка находится на берегу реки Жеребец,
выше по течению на расстоянии в 2 км расположено село Гуляйпольское (Гуляйпольский район),
ниже по течению на расстоянии в 2 км расположено село Егоровка.
Река в этом месте извилистая.
Через село проходит автомобильная дорога .

История 
 Село основано в первой половине XIX века как село Крейцево.
 В 1861 году переименовано в село Новосёловка-Вторая.
 В 1945 году переименовано в село Новосёловка.

Известные уроженцы 
 Доценко, Тарас Степанович — Герой Советского Союза.

Экономика 
 «АФ Новосёловская», ООО.

Объекты социальной сферы 
 Школа.
 Детский сад.
 Дом культуры.
 Фельдшерско-акушерский пункт.

Достопримечательности 
 Братская могила советских воинов.

Примечания